Dark Universe steht für:

 Dark Universe, Originaltitel von Dunkles Universum, Roman von Daniel F. Galouye (1961)
 Dark Universe, Originaltitel von Dark Universe – Saurier-Horror aus dem Weltraum, US-amerikanischer Film von Steve Latshaw (1993) 
 Dark Universe (Computerspiel), Computerspiel (1995)
 Dark Universe, nicht umgesetzte Filmreihe der Universal Filmstudios, siehe Universal-Horror#Dark Universe
 Dark Universe Observatory, geplantes Weltraumteleskop der NASA